

События 
 Джонатан Свифт публикует «Путешествия Гулливера».
 Основан Монтевидео.
 7 января — торжественно открыта Петербургская академия наук.
 Основано поселение, которое в дальнейшем стало г.Белово Кемеровской области.
 Возникновение первой масонской ложи во Франции.
 1726—1745 — Курфюрст Баварии Карл Альбрехт (впоследствии император Священной Римской империи Карл VII).
 февраль — в Российской империи учреждён Верховный тайный совет.
 6 августа — русский посланник в Австрии Людовик Ланчинский и принц Евгений Савойский подписали союзный договор России и Австрии.
 1726—1727 — Война Ирана с Турцией.
 1726—1728 — Надир подчинил своему влиянию туркменские и некоторые другие племена Хорасана. В результате успешных походов на Астрабад и Мазандеран он объединил северо-восток Ирана.
 В Пекин прибыло русское посольство Саввы Владиславича.
 Официально запрещена работорговля в Сибири.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1726 году
 1 февраля — Иван Гаврилович Резанов — российский государственный деятель, президент Берг-коллегии, сенатор; тайный советник.
 7 апреля — Чарльз Берни, английский композитор, органист и историк музыки (ум. 1814).
 26 июня — Виктор-Амадей III, король Сардинского королевства и герцог Савойский в 1773 — 1796 годах (ум. 1796).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1726 году
 26 апреля — Максимилиан II Эмануэль, курфюрст Баварии (род. 1662).

См. также

Примечания